Le DUT Hygiène, Sécurité, Environnement ou Diplôme universitaire de technologie option Hygiène, Sécurité, Environnement est une formation diplômante d'une durée de deux ans, généralement après le Baccalauréat et se déroulant dans un Institut universitaire de technologie. 

Il s'agit d'un diplôme d'État de niveau III (niveau 5 au RNCP).

Admission 

La pré-inscription se fait par l'intermédiaire du site Admission Post-Bac, puis chaque dossier est étudié individuellement. La formation est principalement ouverte aux titulaires d'un bac S, STL, STI2D, voire, plus rarement, ES, ST2S et Bac pro Métiers de la Sécurité (anciennement Sécurité Prévention). 

Des établissements organisent des entretiens individuels avec le/la candidat(e) pour approfondir leur sélection, c'est le cas de l'IUT de Bordeaux 1.

Le DUT

Programme 
Le volume horaire total de  heures se décompose en 360 heures de cours, 540 heures de travaux dirigés, 300 heures de langues, expression, communication, 600 heures de travaux pratiques, 300 heures de projets tutorés et 10 semaine minimum de stage en entreprise (pouvant être effectués à l'étranger selon les établissements).

Le programme détaillé est disponible sur le PPN (Programme Pédagogique National).

Objectifs 
Le titulaire de ce BUT est un technicien supérieur capable d'appréhender des risques (naturels et technologiques), la sécurité des employés au travail ainsi que la protection de l'environnement en prévenant et établissant les conduites à tenir face à tout dangers potentiels.

Sa mission est donc d'améliorer la qualité et la sécurité du personnel et des infrastructures tout en prenant en compte les dimensions humaines, les réglementations et les contraintes dues aux infrastructures, aux terrains ou aux exigences de l'employeur (économiques, ergonomiques, etc.). La formation prend donc en compte l'évolution constante des technologies et de la législation afin de toujours pouvoir répondre aux contraintes imposées.

Trois points majeurs se dégagent de la formation : Acquisition de solides connaissances scientifiques, maîtrise des aspects juridiques et aptitudes à la communication (relations humaines).

Débouchés Post-DUT

Débouchés professionnels 
 Officier de Sapeurs-pompiers, pompier industriel, technicien de la prévention et de lutte contre les sinistres
 Technicien HSE/QHSE 
 Chargé de sécurité en entreprise ou collectivité
 Animateur ou formateur HSE
 Technicien en radioprotection, de contrôle et analyse dans les domaines du traitement des déchets, de l’air ou de l’eau 
 Contrôleur/inspecteur HSE, ingénieur HSE
 Inspecteur de salubrité au sein d'un Service communal d'hygiène et de santé.

Poursuites d'études 
Les étudiants peuvent poursuivre leur formation en suivant une Licence professionnelle dans le domaine (Coordinateur Qualité Santé Sécurité Environnement, Service des biens et des personnes, etc.), également proposé en contrat de professionnalisation ou intégrer une licence universitaire.

Une poursuite longue est possible en école d'ingénieurs via les filières Maîtrises des Risques Industriels de l'ENSIBS et de l'INSA, Prévention des Risques, Environnement de l'ESAIP ou encore Prévention des Risques de Polytech.

IUT proposant le DUT HSE 
Voici les différents sites :
 IUT de Reims → Site de Charleville
 IUT d'Aix-Marseille → Site de La Ciotat avec deuxième année possible en alternance
 IUT de Caen → Antenne de Vire
 IUT du Limousin → Site de Tulle avec deuxième année possible en alternance
 IUT de Corte avec deuxième année possible en alternance
 IUT de Toulouse → Antenne d'Auch
 IUT de Bordeaux avec possibilité de suivre toute la formation en apprentissage
 IUT de Lorient avec deuxième année possible en apprentissage
 IUT de l'Oise → Site de Creil
 IUT de Colmar avec possibilité de suivre toute la formation en apprentissage
 IUT Lumière de Lyon II avec l'intégralité de la formation obligatoirement en apprentissage
 IUT de Besançon → Antenne de Vesoul 
 IUT du Havre
 IUT de Mantes en Yvelines mais formation uniquement en apprentissage
 IUT de Poitiers → Site de Niort
 IUT de Saint-Denis - Université Paris 13 avec possibilité de suivre toute la formation en apprentissage
 IUT de Kourou - Pôle Martinique

Notes et références 

Hygiene Securite Environnement